Madonna met de anjer, schilderij van Rafaël Santi.
Madonna met de anjer, schilderij van Leonardo da Vinci.